Le Bègue, le Bègue oder Begue ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Aristide Bègue (* 1994), französischer Biathlet
 Gáston Begue (* 1972), argentinischer Skirennläufer
 Maximilian Begue (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Pierre le Bègue de Villaines († 1406), Feldhauptmann, Berater und Kammerherr der französischen Könige Karl V. und Karl VI.

Siehe auch:
 Lebègue